

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Dzikowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda 
 Dzikowiec – część wsi Rączna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Dzikowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec

Inne 
 Dzikowiec – gmina wiejska
 Dzikowiec – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Nowy Dzikowiec
 Dzikowiec Wielki